La vita è — шестой студийный альбом итальянского певца и автора песен Нека, выпущенный 2 июня 2000 года. Для испанского музыкального рынка было выпущено испаноязычное издание альбома под названием La vida es.

Список композиций

La vita è

La vida es

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Нека
Альбомы Италии
Альбомы на испанском языке